O termo tutu pode remeter aos seguintes artigos na Wikipédia:

 Desmond Tutu, um bispo anglicano sul-africano, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1984;
 Tutu, uma saia de tule gaze com várias camadas e comprimento variado, utilizada pelas dançarinas de balé clássico.

Brasil 
 Tutu, dinheiro;
 Tutu, iguaria de feijão cozido, misturado com farinha de mandioca ou de milho;

Portugal 
 Tutu - regionalismo para nádegas.

Desambiguação